Pont Vieux (französisch für „Alte Brücke“) steht für:

 Pont Vieux (Albi), Brücke über den Tarn in Albi
 Pont Vieux (Béziers), Brücke über den Orb in Béziers
 Pont Vieux (Carcassonne), Brücke über die Aude in Carcassonne
 Pont Vieux (Montauban), Brücke über den Tarn in Montauban
 Pont Vieux (Saint-Flour), Brücke über die Ander in Saint-Flour (Cantal)